Zöller oder Zoeller ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Zoeller-Lionheart (1843–1913), Schriftstellerin
 Constantin Zöller (* 1987), deutscher Hörfunkmoderator
 Elisabeth Zöller (* 1945), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Fuzzy Zoeller (* 1951), US-amerikanischer Profigolfer
 Guido Zoeller (* 1962), deutscher Bankmanager
 Günter Zöller (* 1948), deutscher Eiskunstläufer
 Günther Zöller (1908–2002), deutscher Major in der Zeit des Nationalsozialismus
 Hugo Zöller  (1852–1933), deutscher Forschungsreisender und Journalist
 Josef Othmar Zöller (1926–2004), deutscher Journalist
 Jürgen Zöller (* 1947), deutscher Rock-Schlagzeuger
 Karlheinz Zoeller (1928–2005), deutscher Musiker, Hochschullehrer
 
 Mark Alexander Zöller (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Martin Zöller (* 1921), deutscher Fußballspieler und Hochschullehrer
 Michael Zöller (* 1946), deutscher Soziologe
 Otto Zoeller (1872–nach 1937), deutscher Reichsgerichtsrat
 Philipp Zöller (1832–1885), deutsch-österreichischer Agrikulturchemiker
 R. Thomas Zoeller, Biologe
 Richard Zöller (1905–1961), Oberlandesgerichtsrat und Begründer eines ZPO-Kommentars
 Siegbert Zöller (* 1953), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Stephan Zöller (* 1966), deutscher Theologe und Journalist
 Thomas Zöller, deutscher Autor und Dudelsackspieler
 Wolfgang Zöller (* 1942), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch:

 Zöller (Gesetzeskommentar), ein von Richard Zöller begründete Gesetzeskommentar
 Zoeller Kipper, eine Unternehmung der Kirchhoff Gruppe in Mainz-Laubenheim
 Zoller